Werenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Werenfels  (1627–1703), Basler reformierter Theologe
 Rudolf Werenfels (1629–1673) Basler Kunstmaler

 Stina Werenfels (* 1964), Schweizer Filmregisseurin